Joseph Pease fait notamment référence à :

 Joseph Pease (1799–1872), pionnier du chemin de fer britannique, Membre du Parlement
 Sir Joseph Pease (1er baronnet) (1828–1903), MP 1865–1903, nom complet Joseph Whitwell Pease, fils de Joseph Pease (1799–1872)
 Joseph Albert Pease (1er Baron Gainford) (1860–1943), connu sous le nom de Jack, fils de Joseph Whitwell Pease
 Joseph Pease (2eme Baron Gainford) (1889–1971), fils unique de ce qui précède
 Joseph Pease (3eme Baron Gainford) (né 1921), fils de ce qui précède
 Joseph Pease (Inde réformateur) (1772–1846), Quaker activiste, oncle de Joseph Pease (1799–1872)
 Joseph Walker Pease (1820–1882), MP pour Kingston upon Hull

Voir aussi 
 Famille Pease